Een verkeersweg:
A33 (Duitsland), zie Bundesautobahn 33
A33 (Frankrijk)
A33 (Groot-Brittannië)
A33 (Italië)
A33 (Portugal)
A-33 (Spanje)
Rijksweg 33, voormalige Nederlandse autosnelweg, nu autoweg N33
Een Britse tank uit de Tweede Wereldoorlog, zie Excelsior A33 Tank